Luciano Luis José Napoleón Bonaparte (Lucien Louis Joseph Napoleon Bonaparte, en francés; Roma, 15 de noviembre de 1828 - Roma, 19 de noviembre de 1895), IV Príncipe de Canino y Musignano y Cardenal francés de la Iglesia Romana. Hijo de los Príncipes Carlos Luciano y Zenaida Bonaparte.

Ancestros

Enlaces externos
Catholic Hierarchy

Cardenales de Francia del siglo XIX
Cardenales creados por Pío IX
Luciano Napoleón
Nacidos en Roma